Премия «Scream» за лучший научно-фантастический фильм.

См. также 
 Премия «Сатурн» за лучший научно-фантастический фильм

Ссылки 
 За 2009 год
 За 2010 год 

Премия Scream
Научно-фантастические фильмы